Франси́ско Боск Лансас (, род. 5 октября 1982 года) — танцор Английского национального балета.

Биография 
В 5 лет бабушка отвела Франсиско в группу фламенко, но преподаватели сообщили, что для фламенко у мальчика слишком тонкие кости. Боск стал заниматься классическим танцем. Он начал своё обучение танцам в Консерватории Профессионального танца в Валенсии и продолжил учебу в консерватории танца в Мадриде, затем присоединился к Начо Дуато. В 2002 году он вступил в Английский Национальный Балет.

На роль Багоаса он был рекомендован Оливеру Стоуну хореографом Piers Gielgud, который специально подготовил для Франсиско танец для просмотра. После исполнения этого танца в офисе Стоуна Франсиско был приглашен на роль.

Фильмография

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт Английского Национального балета 

Актёры Испании